Lua nova pode-se referir a:
 Lua nova - fase da lua
 Lua Nova (filme) - titulo em português do filme The Twilight Saga: New Moon ou New Moon
 Lua Nova (trilha sonora)
 Lua Nova (livro)

Desambiguação